Dannazione (Liebe, Tod und Teufel) – film tedesco del 1934 diretto da Heinz Hilpert e Reinhart Steinbicker
L'arciere del re (Liebe, Tod und Teufel) – film tedesco del 1955 diretto da Richard Thorpe